La Serie A 2009-10 es la edición número 88 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia.

Reglamento

Forma de competición 
Participan 16 equipos, que disputan una temporada regular a doble vuelta, todos contra todos. Al término de la misma, los 8 mejores clasificados disputan los play-offs por el título, mientras que los dos últimos clasificados descienden automáticamente a la LegADue.

Composición de los equipos 
Cada equipo puede inscribir 6 jugadores no formados en Italia, con un máximo de 3 no comunitarios, y otros 6 elegibles para la selección nacional.

Equipos participantes

Temporada regular

Clasificación

Calendario y resultados

Play Off por el título

Máximos anotadores

Referencias

Enlaces externos 
 Serie A en Eurobasket.com
 Web oficial de la liga italiana

2010
Baloncesto en 2009
Baloncesto en 2010